Boża Góra (Mszana)
 Boża Góra (Jastrzębie-Zdrój)